Stereopalpus är ett släkte av skalbaggar. Stereopalpus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Stereopalpus